Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute à Stratton Mountain du 25 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Hardcourt
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
US Hardcourt
Tennis aux États-Unis en 1994
Comté de Windham (Vermont)
Tennis en juillet 1994
Sport au Vermont